Ривалдо Витор Борба Феррейра Жуниор (; 29 апреля 1995, в Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Ривалдиньо — бразильский футболист, нападающий клуба «Университатя (Крайова)».

Биография 
Ривалдиньо начинал свою карьеру в клубе «Можи-Мирин». В 2013 году он был на полгода арендован юношеской командой «Коринтианса», но не добился там особых успехов и вернулся в родной клуб. В 2014 году Ривалдиньо дебютировал за «Можи-Мирин» в рамках первенства страны. Летом 2015 года форвард перешёл в португальскую «Боавишту». Его дебют в чемпионате Португалии состоялся 2 января 2016 года в матче против «Морейренсе». В 2016 году вернулся на родину, где играл в клубах второго дивизиона, пока не перешёл в 2017 году в румынское «Динамо» (Бухарест).

Личная жизнь 
Ривалдиньо — сын известного футболиста Ривалдо. В июле 2015 года отец и сын оба забили голы в ворота «Макаэ».

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Можи-Мирин»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «XV ноября» Пирасикаба
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Вииторул» Констанца
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Университатя» Крайова